Detta är en lista över diffusa nebulosor.

Se även
Lista över nebulosor

Diffusa nebulosor
Diffusa nebulosor